

1. A liga

Rezultati

1. B liga

Kvalifikacije za 1. HNL 1997./98.

Sudionici

Skupina A

Prvi krug 
Igrano od 10. do 14. lipnja 1997. u Zagrebu na Maksimiru.

Zbog identičnih rezultata morale su se igrati nove kvalifikacije

Ponovljene kvalifikacije 
Igrano od 17. do 21. lipnja 1997. u Zagrebu na stadionu NK Zagreba.

Skupina B 
Igrano od 11. do 15. lipnja 1997. u Zagrebu na stadionu NK Zagreba.

Zanimljivosti 
 Najbolji je strijelac lige bio po 2. put zaredom, Igor Cvitanović, postigavši 20 pogodaka.
 Najboljim je igračem opet proglašen Igor Cvitanović.

Nastup klubova u Europi 
 Kup UEFA: 
 1. pretkolo: Croatia Zagreb -  FK Tirana 4:0, 6:2
 2. pretkolo: Croatia Zagreb -  Spartak Moskva 3:1, 0:2

 1. pretkolo:  Zimbru Kišinjev - Hajduk Split 0:4, 1:2
 2. pretkolo: Hajduk Split -  Torpedo Moskva 1:0, 0:2

 Kup pobjednika kupova:
 Pretkolo: Varteks -  US Luxemburg 2:1, 3:0
 1. kolo:  Lokomotiv Moskva - Varteks 1:0, 1:2

 Intertoto kup:
 Skupina 6: Segesta Sisak -  Örgryte IS 1:1  Hapoel Tel-Aviv - Segesta Sisak 1:3 Segesta Sisak -  Rennes 2:1  FC Lucerne - Segesta Sisak 0:1
 1/2 finale: Segesta Sisak -  Örebro SK 4:0, 1:4
 Finale: Segesta Sisak -  Silkeborg IF 1:2, 1:0

Poveznice 
 1. B HNL 1996./97.
 2. HNL 1996./97.
 3. HNL 1996./97.
 5. rang HNL-a 1996./97.
 6. rang HNL-a 1996./97.
 7. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 1996./97.
 hrnogomet.com, 1.A HNL 1996./97., rezultati po kolima
 hrnogomet.com, 1.A HNL 1996./97., statistika po kolima
 hrnogomet.com, 1.A HNL 1996./97., poredak strijelaca
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-arhiva, 1. A HNL 1996./97.
 

1996-97 
 1A